Djebel Smane-distriktet (arabiska: منطقة جبل سمعان, 'Simeonbergets distrikt') är ett distrikt i Syrien. Det ligger i provinsen Aleppo, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus.

Omgivningarna runt distriktet är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt distriktet är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Aleppo (provins)